Jan Gałązka – poseł na Sejm PRL 1957-1969
 Jan Gałązka – bokser, wicemistrz Europy i olimpijczyk
 Jan Gałązka – aktor